Yanina Wickmayer era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al primo turno da Viktorija Golubic.

In finale Christina McHale ha Kateřina Siniakovásconfitto con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Misaki Doi (primo turno)
  Yanina Wickmayer (primo turno)
  Julija Putinceva (secondo turno)
  Johanna Larsson (secondo turno)

 Madison Brengle (primo turno)
 Zhang Shuai (semifinale)
 Christina McHale (campionessa)
 Kateryna Bondarenko (primo turno)

Wildcard 

  Misa Eguchi (ritirata)
  Eri Hozumi (primo turno)

 Risa Ozaki (primo turno)

Qualificate 

  Jang Su-jeong (secondo turno)
  Miyu Katō (primo turno)

 Rebecca Peterson (secondo turno)
 Erika Sema (primo turno)

Lucky loser 
  Antonia Lottner (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

WTA Tour 2016
Japan Women's Open Tennis 2016